Cette page contient les pages d'homonymie de Solo Piano et Piano Solo.

Solo Piano et Piano Solo sont des expressions se traduisant par piano seul. Ces expressions peuvent caractériser des compositions musicales, telles certaines compositions de Rachmaninov.

Solo Piano peut aussi faire référence à plusieurs œuvres :

 Solo Piano, album de Philip Glass (1989) ;
 Solo Piano, un album de Chilli Gonzales (2004) ;
 Solo Piano II, de Chilli Gonzales (2012) ;
 Solo Piano III, de Chilli Gonzales (2018) ;
 , de Jaki Byard (1969) ;
 , de Toshiko Akiyoshi (1971) ;
 , de Tommy Flanagan (1974) ;
 , de Phineas Newborn, Jr. (1975) ;
 , de Don Pullen (1975).

Piano Solo peut aussi faire référence à plusieurs œuvres :

 Piano Sølo, album de Julien Doré (2014) ;
 , de Thelonious Monk (1954) ;
 , de George Winston (1972) ;
 , de Cedar Walton (1981) ;
 , de Irène Schweizer (1992) ;
 , de Irène Schweizer (1992) ;
 , de Stefano Bollani (2005).

Voir aussi 
 Piano Solo, ou Plan Solo, nom de code d'un ensemble de mesures de protection établies par le gouvernement italien en 1964